Història
Louise Michel, personatge històric, escriptora, i un dels personatges principals de la Comuna de París.
Louise Michel: batalló 11è de la XIII Brigada Internacional integrat per una majoria de francesos i belgues.
 Cinema 
Louise Michel (Pel·lícula), una comèdia francesa
 Televisió
Louise Michel (Telefilm), per Solveig Anspach.

No s'ha de confrondre amb Louis Michel.